42-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Роттердаме с 16 по 24 октября 2010 года.

Общая информация 

В турнире принимали участие 572 гимнаста (334 мужчины и 238 женщин) из 69 стран. В командном первенстве соревновались 45 мужских и 34 женские команды. Первоначально в командном первенстве было заявлено 46 мужских и 35 женских команд, но сборная КНДР получила 30-дневную дисквалификацию и не была допущена к соревнованиям. Дисквалификацию сборная КНДР получила за то, что её представительница Хон Со Чон указала в трех разных документах три разные даты рождения. Если допустить, что кореянка родилась в 1989 году, как указано в последней анкете, то её участие в Олимпиаде-2004 в Афинах нарушило запрет на выступление на Играх гимнасток моложе 16 лет.

Чемпионат проводился по регламенту Олимпийских игр: в командном первенстве в зачёт идут три лучших результата трёх атлетов из каждой страны. Чтобы побороться за путёвки на летние Олимпийские игры 2012 года, гимнастам нужно было оказаться в числе 24 лучших команд мира. Тогда на чемпионате мира 2011 года в Токио они смогут поучаствовать в розыгрыше восьми командных лицензий на Олимпиаду. В свою очередь, вторая восьмерка в дальнейшем определит обладателей ещё четырех мест на Игры — для этого предусмотрены специальные соревнования. Те же коллективы, которые в Голландии завершили командный турнир на 25-м месте и ниже, потеряли шансы на дальнейший отбор в Лондон.

Были разыграны 14 комплектов наград. Сборная России завоевала шесть медалей — две золотые и четыре серебряные, что позволило занять второе место в общекомандном зачёте. Последний раз шесть медалей россияне выигрывали в 2003 году в Анахайме, но тогда было одно золото и пятое место. Выступление сборной России в Роттердаме стало лучшим с 2001 года, когда в Генте российская сборная стала первой с тремя победами и семью медалями.

Первую победу сборная России одержала в командном первенстве. Победу команда посвятила памяти Юрия Рязанова, который 16 октября 2009 года стал бронзовым призером чемпионата мира в многоборье, а 20 октября трагически погиб в автокатастрофе.

Героиней и открытием чемпионата мира стала россиянка Алия Мустафина, завоевавшая самое большое количество медалей (5) — 2 золотые и 3 серебряные.

Достижения мужской сборной значительно скромнее — серебро в опорном прыжке Антона Голоцуцкова, а также 6-е место в командном первенстве, что позволит мужской команде побороться за лицензии на Олимпийские игры в Лондоне.

Ежегодно с 1997 года вручаемый старейшим партнёром Международной федерации гимнастики компанией Longines «Longines Prize for Elegance» был вручён японской гимнастке Риэ Танака и Филлиппу Бою из Германии.

Медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Спортивный объект

Расписание 
В расписании указано центральноевропейское время.

Вторник, 12 октября
 10:00-22:00 — Тренировка, женщины;

Среда, 13 октября
 10:00-19:15 — Тренировка, женщины;

Четверг, 14 октября
 09:00-22:15 — Тренировка, мужчины;

Пятница, 15 октября
 09:00-22:15 — Тренировка, мужчины;

Суббота, 16 октября
 10:00-22:00 — Квалификация, женщины;

Воскресенье, 17 октября
 10:00-19:15 — Квалификация, женщины;

Понедельник, 18 октября
 09:00-22:15 — Квалификация, мужчины;

Вторник, 19 октября
 09:00-22:15 — Квалификация, мужчины;

Среда, 20 октября
 17:00-19:00 — Финал. Командное многоборье, женщины;

Четверг, 21 октября
 17:00-20:00 — Финал. Командное многоборье, мужчины;

Пятница, 22 октября
 16:00-18:30 — Финал. Индивидуальное многоборье, мужчины;
 19:30-22:00 — Финал. Индивидуальное многоборье, женщины;

Суббота, 23 октября
 14:00-18:00 — Финалы. Опорный прыжок, разновысокие брусья, женщины;
 14:00-18:00 — Финалы. Вольные упражнения, конь, кольца, мужчины;

Воскресенье, 24 октября
 14:00-18:00 — Финалы. Бревно, вольные упражнения, женщины;
 14:00-18:00 — Финалы. Опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина, мужчины;
 18:00-18:15 — Церемония закрытия.

Сборная России 
По итогам контрольных тренировок на подмосковной олимпийской базе «Озеро Круглое» тренерский штаб сборной России определил состав, который выступит на чемпионате мира.

 Мужская сборная:
 Голоцуцков Антон,
 Девятовский Максим,
 Хорохордин Сергей,
 Пахоменко Игорь,
 Черкасов Андрей,
 Баркалов Дмитрий,*
 Белявский Давид.

 Женская сборная:
 Алия Мустафина,
 Анна Дементьева,
 Екатерина Курбатова,
 Анна Мыздрикова,*
 Татьяна Набиева,
 Ксения Афанасьева,
 Ксения Семёнова.

* — резервные гимнасты.

Соревнования мужчин

Командное первенство

Многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Соревнования женщин

Командное первенство

Многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Вольные упражнения

Бревно

Страны-участницы

Пресса 
 Сергей Хорохордин: «Хочу привезти личную медаль с чемпионата мира, чтобы было, что детям показать» Е. Конова GZT.ru 03.10.2010
 Алия Мустафина: «Кроме гимнастики я ничего в жизни не знаю» Е. Конова GZT.ru 07.10.2010
 «Коня на скаку» А. Козина «Российская газета» № 5313 (234) 15.10.2010
 Валентина Родионенко: «Наших девчонок боятся…». Н. Мысин «Советский спорт» № 159 (18244) 16.10.2010
 «Тесним Китай!» Н. Мысин «Советский спорт» № 158-М (18245) 18.10.2010
 «Снаряды переплавим на медали» А. Козина «Российская газета» № 5315 (236) 19.10.2010
 «Прыжок в финал» Н. Мысин «Советский спорт» № 158 (18247) 20.10.2010
 «Девушки нашей мечты!» Н. Мысин «Советский спорт» № 159 (18248) 21.10.2010
 «Долгожданная победа» А. Иванов «Чемпионат.ру» 21.10.2010
 Валентина Родионенко: «В раздевалке девчонки расплакались» Н. Мысин «Советский спорт» № 160 (18249) 22.10.2010
 Андрей Родионенко: «Девчонок хвалили и низко им кланялись» А. Загумённов, А. Иванов «Чемпионат.ру» 22.10.2010
 Андрей Родионенко: «Сборная России станет ведущей в мире» А. Загумённов, А. Иванов «Чемпионат.ру» 23.10.2010
 «Конь попался привередливый…» «Советский спорт» № 161 (18250) 23.10.2010
 «Аля — сверхчеловек». Бодрость духа, грация и пластика! Н. Мысин «Советский спорт» № 161 (18250) 23.10.2010
 «Десятиклассница вернула достоинство российской гимнастике» Е. Слюсаренко GZT.ru 23.10.2010
 «Алия, ты теперь — звезда» Н. Мысин «Советский спорт» № 162-М (18251) 25.10.2010
 «Прыжок в элиту» А. Козина «Российская газета» № 5320 (241) 25.10.2010
 Сколько стоит судейская память? А. Иванов «Чемпионат.ру» 25.10.2010
 «Спустились с голландских высот» Марьянчик Н. «Советский спорт» № 162-В (18252) 26.10.2010
 «Снаряд эпохи возрождения» А. Козина «Российская газета» № 5321 (242) 26.10.2010
 «Гимнастика — самый большой экстрим в жизни» Мысин Н., Чикирис О., Марьянчик Н. «Советский спорт» № 162 (18253) 27.10.2010

Официальные протоколы 

Мужчины:
 Финал командного первенства.
 Финал индивидуального первенства.
 Финал вольных упражнений.
 Финал на коне (махи).
 Финал на кольцах.
 Финал опорного прыжка.
 Финал на параллельных брусьях.
 Финал на перекладине.

Женщины:
 Финал командного первенства.
 Финал индивидуального первенства.
 Финал опорного прыжка.
 Финал на разновысоких брусьях.
 Финал на бревне.
 Финал вольных упражнений.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата 
 Чемпионат на официальном сайте Международной федерации гимнастики 
 Чемпионат на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Чемпионат на сайте агентства спортивной информации «Весь спорт»
 Чемпионат на flickr.com

2010
Октябрь 2010 года
Спортивная гимнастика